Григоро́вич (, ) — русская, белорусская и украинская фамилия, образованная от имени Григорий.

Известные носители 

 Григорович, Анатолий Фёдорович (1907—1999) — заслуженный работник пищевой индустрии РФ, лауреат Сталинской премии.
 
 
 Григорович, Владимир Иосифович (1901—1973) — советский военачальник, генерал-майор.
 Григорович, Георге (1871—1950) — австро-венгерский, затем румынский политический деятель.
 Григорович, Давид Николаевич (1867—?) — герой Первой мировой войны. Участник Белого движения, генерал-майор. 
 
 
 Григорович, Карл Карлович (1868—1921) — российский скрипач.
 
 Григорович, Леонид Андреевич (1916—1979) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Григорович, Михаил Фролович (1897—1946) — советский военачальник, Герой Советского Союза, генерал-майор.
 Григорович, Оксана Евгеньевна (род. 1946) — советская и украинская актриса, режиссёр.
 Григорович, Павел Леонтьевич (1845—1924) — протоиерей, настоятель Крестовоздвиженского храма в Харькове.
 Григорович, Раду (1911—2008) — румынский физик, член академии наук.
 Григорович, Сергей Константинович (род. 1978) — украинский разработчик компьютерных игр, бизнесмен, основатель и генеральный директор компании GSC Game World.
 Григорович, Татьяна (1877—1952) — австро-венгерская, затем румынская экономистка австромарксистского направления.
 Григорович, Юрий Николаевич (род. 1927) — советский и российский артист балета, балетмейстер и хореограф, педагог.

 Григорович (в монашестве Иларион; 1696—1759) — епископ РПЦ, местночтимый святой УПЦ.

Составные фамилии 
 Григорович-Барский, Константин Петрович (1870—1929) — русский общественный деятель и политик, член IV Государственной думы от Киевской губернии.

Наименование 
 «Адмирал Григорович» — фрегат Военно-Морского Флота ВС России (2016).

См. также 
 Григоровичи-Барские
 
 Григоровский

Примечания